Piñar ist der Familienname folgender Personen:
 Blas Piñar († 2014), spanischer Politiker
 José Luis Piñar Mañas (* 1957), spanischer Rechtswissenschaftler

Piñar steht für
 Píñar (Granada), eine spanische Ortschaft in der Provinz Granada 

Siehe auch:
 Pınar